FK Sutjeska Nikšić – klub piłki nożnej
 KK Sutjeska Nikšić – klub koszykówki
 OK Sutjeska Nikšić – klub piłki siatkowej
 RK Sutjeska Nikšić – klub piłki ręcznej